Župnija Celje - Sv. Jožef je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Celje škofije Celje.

Zgodovina 

Do 7. aprila 2006, ko je bila ustanovljena škofija Celje, je bila župnija del celjskega naddekanata škofije Maribor.

Reference

Viri 
 Kužnik Jože, ''Dekanija Celje: pastoralni vodnik po župnijah, Celjska Mohorjeva družba, Celje, 2008

Glej tudi 

 seznam rimskokatoliških župnij v Sloveniji

Celje - Sv. Jožef
Dekanija Celje